Марко Станоевич:
 Марко Станоевич (род. 1988) — сербский футболист.
 Марко Станоевич (род. 1979) — итальянский регбист.